Scharina ist Name von:
St. Antönien Ascharina, Ortschaft im Prättigau im Schweizer Kanton Graubünden
Natalja Grigorjewna Scharina, russische Bibliothekarin.